Умира има више значења:

 Умира (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Умира (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Умира (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику